B 43 steht für:
 die Bundesstraße 43 in Deutschland
 die Traismaurer Straße in Österreich

B43 steht für:
 eine Atombombe: B43 (Kernwaffe)

B43